Příjmení Rabušic nosí více osobností:

 Jakub Rabušic (1905–1981), moravský římskokatolický duchovní, jezuita
Ladislav Rabušic (1954), český sociolog a vysokoškolský pedagog
 Michael Rabušic (* 1989), český fotbalista, útočník
 Radek Rabušic (* 1963), český fotbalový brankář